Соломон га-Леви (или ха-Леви; также Шломо Галеви; , или ha-Lewi; Halevi):

 Соломон га-Леви из Бургоса (1350—1435) — испанский историк, поэт, католический богослов, королевский советник, канцлер Кастилии и епископ.
 Соломон га-Леви (конец XIV — нач. XV веков) — еврейский врач и учёный из Португалии и греческих Салоник; дед Шломо Алкабеца.

См. также 
 Шломо
 Галеви

Примечания